Miguel Ángel López – calciatore e allenatore di calcio argentino
Miguel Ángel López – ciclista colombiano
Miguel Ángel López – marciatore spagnolo
Miguel Ángel López – pallavolista cubano